Корнет (від  — «ріжок») — паперовий мішечок у формі лійки, фунтик.
 Корнет — західноєвропейский середньовічний духовий інструмент.
 Корнет, також корне́т-а-пісто́н — мідний духовий музичний інструмент, сконструйований у Франції близько 1830 року.
 Корнет — військове звання в арміях низки країн, переважно в кінноті. Назва походить від посади прапороносця при полководці.
 9M133 «Корнет» — російський протитанковий ракетний комплекс, розробки Тульського Конструкторського бюро приладобудування.
 Корнет — замок на Гернсі

Топонім 

 Корнет () — село у повіті Бакеу в Румунії.
 Корнет () — село у повіті Вилча в Румунії.

Прізвище 

 Алізе Корне (Корнет) — французька тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Франції серед юніорок.
 Генрі Корнет — французький велосипедист.
 Джордж Корнет — британський ватерполіст, дворазовий чемпіон літніх Олімпійських ігор 1908 в Лондоні та 1912 в Стокгольмі.
 Юліус Корнет — австрійський оперний співак і композитор.
 Корнет Ігор Олександрович — один із лідерів маріонеткової Луганської народної республіки.

Див. також 
 Ріг (значення)